Бакльєу:

 Бакльєу (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Бакльєу (місто) — місто, столиця провінції Бакльєу